KIA lahko pomeni:

 KIA - anglo-ameriška vojaška kratica,
 Kia Motors - Korejska avtomobilska tovarna